Nom de quatre faraons egipcis i d'alguns temples:
 Tuthmosis I, faraó de la dinastia XVIII vers 1500 aC a 1490 aC 
 Tuthmosis II, faraó de la dinastia XVIII vers 1490 aC al 1475 aC (uns 14 anys)
 Tuthmosis III, faraó de la dinastia XVIII de l'Antic Egipte, segle XIV aC (entre 1500-1480 aC i 1450-1425 aC segons les cronologies)
 Tuthmosis IV, faraó de la dinastia XVIII de l'Antic Egipte, vers 1420/1400 aC a 1380 aC.
 Temple de Tuthmosis I, a Luxor,
 Temple de Tuthmosis III, dos temples a Luxor
 Temple de Tuthmosis III a Abidos
 Temple de Tuthmosis IV, temple a Luxor
 Tuthmosis (escultor): famós escultor de l'Antic Egipte